Bürkler ist der Familienname von

 David Bürkler (* 1936), Schweizer Plastiker, Maler und Grafiker
 Robert Bürkler (1863–1930), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von St. Gallen